Бе́нуэ:

 Бенуэ () — охраняемая природная территория Камеруна.
 Бенуэ () — один из 4 департаментов Северного региона Камеруна. 
 Бенуэ (на яз. банту — мать вод, ) — река в западной Африке (Камерун, Нигерия), крупнейший левый приток реки Нигер.
Бенуэ (штат)

См. также 
 Бенуэ-конголезские языки (бенуэ-конго) — крупнейшая семья языков в Африке, входит в состав нигеро-конголезских языков.